Thonne (rivier), een riviertje in het Franse departement Meuse.
En drie plaatsen aan dezelfde rivier:
Thonne-la-Long
Thonne-les-Près
Thonne-le-Thil